Kersana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kersana, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Kersana, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar